Grötgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grötgrund, Kristinestad, Österbotten, 
 Grötgrund, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar